Weissuhnen bezeichnet:
 ein Dorf im Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Wejsuny, Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 eine Försterei im Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 2011: Wejsuny-Leśniczówka, Siedlung im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
Dorfkirche Weissuhnen